National Geographic (revista), entitat sense ànim de lucre que funciona com a l'òrgan d'expressió de la National Geographic Society
 National Geographic Society, organització que té com a objectiu avançar cap al coneixement de la geografia i el món entre el públic general
 National Geographic Channel, canal de televisió de pagament que emet programes de no ficció produïts per la National Geographic Society